Catch as Catch Can – cortometraggio del 1931 diretto da Marshall Neilan
Catch as Catch Can – film del 1927 diretto da Charles Hutchison
Catch as Catch Can – film del 1937 diretto da Roy Kellino
 Catch as Catch Can – album di Kim Wilde